Черво́ный Па́харь — название населённых пунктов на Украине:
 Червоный Пахарь — село в Глуховском районе Сумской области.
 Червоный Пахарь — бывшее название села Степь в Нежинском районе Черниговской области.
 Червоный Пахарь — бывшее название села Лубьяное в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 
 Красный Пахарь